Clos peut désigner :

Patronyme 

 Chad le Clos (1992 -), nageur sud-africain ;
 Dani Clos (1988 -), pilote automobile espagnol ;
 Dominique Clos (1821 - 1908), médecin et botaniste français ;
 Joan Clos (1949 -), homme politique espagnol ;
 Paco Clos (1960 -), footballeur espagnol.

Nom commun 
Un langage de programmation : Le Common lisp object system
Une parcelle agricole ou d'agrément enceinte d'une clôture. 
Un terme utilisé dans certaines appellations viticoles commercialement protégées ou pas.
Un clos (voie), une rue en cul-de-sac située en dehors du trajet des voitures en transit. Exemple : .
Une ancienne propriété à Paris ou alentours, clôturée par des haies, murs ou autres barrières, généralement mise en culture ou plantée de vignes.
Un Réseau Clos, un réseau commuté à plusieurs niveaux dans le domaine des télécommunications.

Voir aussi 
 Enclos
 
Patronyme hispanique
Patronyme français
Patronyme sud-africain